

Comuni 

Marans – Charente Marittima
Marans – Maine e Loira

Biologia 
Marans – razza di pollo originaria della Francia